Shringasaurus est un genre éteint de reptiles archosauromorphes allokotosauriens herbivores, qui a vécu au Trias moyen (Anisien), en Inde. Il est rattaché à la famille des Azendohsauridae.

Une seule espèce est connue, Shringasaurus indicus, décrite par Saradee Sengupta, Martín D. Ezcurra et Saswati Bandyopadhyay en 2017.

Étymologie 
Le noms de genre Shringasaurus est composé du mot sanskrit « शृङ्ग » (śṛṅga), « corne », et du mot du grec ancien « σαῦρος » (sauros), « lézard »), pour donner « lézard à cornes ». Le nom d'espèce indicus rappelle le pays de provenance du fossile.

Découverte 

Les restes fossiles de Shringasaurus ont été découverts dans une couche de calcaires mudstones rouges dans la partie supérieure de la formation géologique de Denwa datée du début du Trias moyen  (Anisien), c'est-à-dire il y a environ entre  et  millions d'années. Cette formation est connue dans le bassin gondwanien de Satpura dans le centre de l'Inde.

Au moins sept individus d'âges différents ont été excavés sur une surface de seulement . L'holotype est représenté par la partie supérieure d'un crâne (préfrontal, frontal, postfrontal et pariétal), caractérisée par la présence de cornes trapues au dessus des orbites (supra-orbitales).

Description 
 
Shringasaurus est un quadrupède d'aspect massif, de grande taille pour un archosauromorphe, avec un cou et une queue assez longs ;  il mesure entre  de long.
Son crâne de forme rectangulaire, terminé par un museau arrondi, porte deux cornes coniques, épaisses et courtes. Ses dents sont en forme de feuilles comme celles de son proche parent : Azendohsaurus.
Ses cornes supra-orbitales singulières ressemblent à celles de certains dinosaures cératopsiens ; elles sont probablement liées à un dimorphisme sexuel ; les mâles les utilisant lors de combats pré-nuptiaux.

Paléobiologie 
Après l'extinction majeure de la fin du Permien, la plus importante du Phanérozoïque, les écosystèmes terrestres du début du Trias ont été réoccupés avec, entre autres, la radiation évolutive des archosauromorphes. Les dinosaures, ensuite, théropodes et ornithischiens, ont développé des structures crâniennes avec différents « ornements » biologiques, dont certains étaient utilisés comme des armes.

La découverte de cornes développées chez Shringasaurus, un grand archosauromorphe allokotosaurien, prouve que l'apparition d'« armes crâniennes » n'est pas limitée au seul groupe des dinosaures (comme par exemple chez le théropode Carnotaurus). Sengupta et ses collègues soulignent par ailleurs la ressemblance de ces cornes avec celles de certains cératopsidés.

Classification 
 
Le cladogramme des Archosauromorpha réalisé par S. Sengupta et ses collègues en 2017 montre la position de Shringasaurus indicus parmi les Allokotosauria et les Azendohsauridae :

Voir aussi

Annexes

Notes et références

Références 

Reptile préhistorique d'Asie
Tétrapode du Trias
Vertébré du Trias moyen
Genre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Allokotosauria
Paléontologie en Inde
Taxon fossile décrit en 2017